mjo – codice ISO 639-3 della lingua malankuravan
 MJO – acronimo inglese con cui è noto in meteorologia il fenomeno dell'oscillazione di Madden-Julian